L'épreuve de sabre individuel féminin aux Jeux olympiques d'été de 2016 se déroule le  à la Carioca Arena de Rio de Janeiro (Barra da Tijuca).

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie 
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Tableau de 64
| RD2=Tableau de 32
| RD3=Tableau de 16
| RD4=Quarts de finale
| team-width=190
| score-width=20
| RD1-seed13 =29
| RD1-team13 =
| RD1-score13=15
| RD1-seed14 =34
| RD1-team14 = Nada Hafez (EGY)
| RD1-score14=11
| RD2-seed01 =6
| RD2-team01 = Shen Chen (CHN)
| RD2-score01=9
| RD2-seed02 =28
| RD2-team02 =

Troisième partie 
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Tableau de 64
| RD2=Tableau de 32
| RD3=Tableau de 16
| RD4=Quarts de finale
| team-width=190
| score-width=20
| RD1-seed03 =35
| RD1-team03 = Aoki Chika (JPN)
| RD1-score03=5
| RD1-seed04 =30
| RD1-team04 = Eileen Grench (PAN)
| RD1-score04=15
| RD2-seed01 =3
| RD2-team01 = Mariel Zagunis (USA)
| RD2-score01=15
| RD2-seed02 =30
| RD2-team02 = Eileen Grench (PAN)
| RD2-score02=4
| RD2-seed03 =20
| RD2-team03 ={{nobr| Ekaterina Dyachenko (RUS)}}
| RD2-score03=15
| RD2-seed04 =14
| RD2-team04 = Seo Ji-yeon (KOR)
| RD2-score04=12
| RD2-seed05 =12
| RD2-team05 = Vassilikí Vouyioúka (GRE)
| RD2-score05=15
| RD2-seed06 =22
| RD2-team06 = Dagmara Wozniak (USA)
| RD2-score06=8
| RD2-seed07 =27
| RD2-team07 = Tanya Arrayales (MEX)
| RD2-score07=7
| RD2-seed08 =5
| RD2-team08 = Yana Egorian (RUS)
| RD2-score08=15
| RD3-seed01 =3
| RD3-team01 = Mariel Zagunis (USA)
| RD3-score01=12
| RD3-seed02 =20
| RD3-team02 =

Quatrième partie 
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Tableau de 64
| RD2=Tableau de 32
| RD3=Tableau de 16
| RD4=Quarts de finale
| team-width=190
| score-width=20
| RD1-seed13 =36
| RD1-team13 = Julieta Toledo (MEX)
| RD1-score13=11
| RD1-seed14 =32
| RD1-team14 =

Sources 

Tableau des résultats du sabre féminin individuel sur le site de la FIE
Le site officiel du Comité international olympique
Site officiel de Rio 2016

Sabre individuel féminin